Алтайский государственный институт культуры — высшее учебное заведение в сфере культуры и искусств в Барнауле.

История 
В соответствии с решением Совета Министров СССР от 20 июня 1974 года № 508, бюро крайкома КПСС и исполнительный комитет краевого Совета народных депутатов трудящихся постановили открыть в городе Барнауле с 1975—1976 учебного года государственный институт культуры.

В 1995 году институт получил новый статус и переименован в Алтайский государственный институт искусств и культуры (АГИИК), а в 2005 году вуз получил статус академии.

Осенью 2015 года вузу вернули название Алтайский государственный институт культуры.

Расположен в трёх корпусах, главный из них находится в Ленинском районе на улице Юрина.

Структура

Факультеты

Музыкальный факультет  
 Кафедра музыкознания и фортепиано
 Кафедра народных инструментов и оркестрового дирижирования
 Кафедра академического хора
 Кафедра народного хорового пения

Хореографический факультет 
кафедра бальной хореографии 
 кафедра хореографии
 Кафедра физической культуры

Факультет визуальных искусств и цифровых технологий 
 Кафедра дизайна и архитектуры
 кафедра музеологии и туризма
 Кафедра библиотековедения и информационных технологий
 Кафедра художественной культуры и декоративно-прикладного творчества

Факультет художественного творчества 
Кафедра режиссуры праздников и театрализованных представлений 
 Кафедра театральной режиссуры и актёрского мастерства
  Кафедра социально-культурной деятельности
 Кафедра филологии и сценической речи
 Кафедра гуманитарных дисциплин

Факультет дополнительного образования

Преподаватели 
В институте работает 168 штатных преподавателей, из них — 105 со степенями и званиями, в том числе — 20 % докторов и профессоров, 12,6 % удостоены почетных званий федерального значения, 4,6 % — члены творческих союзов России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Российские институты искусства и культуры
Университеты Барнаула
Появились в 1974 году в России
1974 год в Алтайском крае